

1970

Sedamdesetih godina mikroprocesori su većinom 8 bitni izrađeni pomoću NMOS tehnologije.

1980.
Osamdesetih mickroprocesori su 16-bitni i 32-bitni, najčešće izvedeni u CMOS tehnologiji.

1990.
Devedesetih mikroprocesori su većinom 32-bitni.

2000.

2010.

Mikroprocesori